Влади́мир Артамо́нов:
 
 Артамонов, Владимир Алексеевич (род. 1940) — российский историк.
 
 Артамонов, Владимир Сергеевич (род. 1958) — учёный, доктор наук, профессор; генерал-полковник внутренней службы; начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России (2002—2012).